Мурад Гусейнов:
 Гусейнов, Мурад Саидович (род. 1989) — российский и азербайджанский футболист.
 Гусейнов, Мурад Фарид оглы (род. 1973) — азербайджанский музыкант, пианист, музыкальный педагог.